Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Grégory Carraz che ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Vacek (quarti di finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Grégory Carraz (Campione)
 Iván Miranda (semifinali)

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Jean-François Bachelot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2003